Łobzowo (Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Bytowski
 Łobzowo (Ermland-Mazurië), een gehucht in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Bartoszycki